Marek Sadowski (ur. 1948) – prawnik, minister sprawiedliwości
 Marek Sadowski (ur. 1959) – piłkarz, obrońca, reprezentant polskiej narodowej kadry B
 Marek Sadowski (1957–2010) – mistrz Polski w rajdach samochodowych
 Marek Sadowski – profesor nauk fizycznych, pracownik naukowy Narodowego Centrum Badań Jądrowych
 Marek Sadowski – polski przedsiębiorca

Zobacz też 
 Marek Zirk-Sadowski (ur. 1952) – profesor prawa (1999), pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego